Hensmania är ett släkte av grästrädsväxter. Hensmania ingår i familjen grästrädsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grästrädsväxter
Hensmania